Dit is een lijst van planetoïden 53601-53700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 29 juli 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (53601) - || 2000 CK72|| 4 februari 2000 || K. Korlević
|-
| (53602) - || 2000 CL72|| 6 februari 2000 || K. Korlević
|-
| (53603) - || 2000 CF75|| 3 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53604) - || 2000 CJ75|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53605) - || 2000 CY76|| 10 februari 2000 || K. Korlević
|-
| (53606) - || 2000 CN81|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53607) - || 2000 CV81|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53608) - || 2000 CC82|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53609) - || 2000 CE82|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53610) - || 2000 CM82|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53611) - || 2000 CQ82|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53612) - || 2000 CD85|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53613) - || 2000 CP85|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53614) - || 2000 CC86|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53615) - || 2000 CF86|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53616) - || 2000 CS86|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53617) - || 2000 CX88|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53618) - || 2000 CJ92|| 6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53619) - || 2000 CC93|| 6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53620) - || 2000 CN93|| 6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53621) - || 2000 CO93|| 6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53622) - || 2000 CS93|| 8 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53623) - || 2000 CT93|| 8 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53624) - || 2000 CT95|| 8 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (53625) - || 2000 CZ96|| 8 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53626) - || 2000 CE97|| 11 februari 2000 || K. Korlević
|-
| (53627) - || 2000 CN98|| 8 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (53628) - || 2000 CW101|| 3 februari 2000 || T. Pauwels
|-
| (53629) Andrewpotter || 2000 CJ112|| 7 februari 2000 || CSS
|-
| (53630) - || 2000 CW116|| 3 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53631) - || 2000 CD119|| 6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53632) - || 2000 CP123|| 3 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53633) - || 2000 DQ || 24 februari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (53634) - || 2000 DF1 || 26 februari 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (53635) - || 2000 DZ3 || 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53636) - || 2000 DD11|| 26 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (53637) - || 2000 DO11|| 27 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (53638) - || 2000 DD13|| 27 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (53639) - || 2000 DJ13|| 28 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (53640) Marche || 2000 DT14|| 26 februari 2000 || CSS
|-
| (53641) - || 2000 DD16|| 28 februari 2000 || K. Korlević
|-
| (53642) - || 2000 DH18|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53643) - || 2000 DL18|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53644) - || 2000 DS22|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53645) - || 2000 DY22|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53646) - || 2000 DS23|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53647) - || 2000 DE26|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53648) - || 2000 DF28|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53649) - || 2000 DH40|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53650) - || 2000 DD41|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53651) - || 2000 DX42|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53652) - || 2000 DZ42|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53653) - || 2000 DG43|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53654) - || 2000 DD51|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53655) - || 2000 DC52|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53656) - || 2000 DV52|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53657) - || 2000 DG53|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53658) - || 2000 DQ56|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53659) - || 2000 DP57|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53660) - || 2000 DT61|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53661) - || 2000 DU62|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53662) - || 2000 DV62|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53663) - || 2000 DX63|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53664) - || 2000 DJ64|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53665) - || 2000 DV68|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53666) - || 2000 DK70|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53667) - || 2000 DT70|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53668) - || 2000 DY70|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53669) - || 2000 DD71|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53670) - || 2000 DJ71|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53671) - || 2000 DO71|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53672) - || 2000 DS71|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53673) - || 2000 DT71|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53674) - || 2000 DU71|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53675) - || 2000 DC73|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53676) - || 2000 DU73|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53677) - || 2000 DE75|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53678) - || 2000 DQ75|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53679) - || 2000 DZ75|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53680) - || 2000 DA76|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53681) - || 2000 DE76|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53682) - || 2000 DO77|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53683) - || 2000 DR77|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53684) - || 2000 DA78|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53685) - || 2000 DX78|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53686) - || 2000 DV79|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53687) - || 2000 DP80|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53688) - || 2000 DV80|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53689) - || 2000 DO81|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53690) - || 2000 DK83|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53691) - || 2000 DM83|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53692) - || 2000 DQ84|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53693) - || 2000 DC85|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53694) - || 2000 DV85|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53695) - || 2000 DJ86|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53696) - || 2000 DS86|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53697) - || 2000 DX86|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53698) - || 2000 DW93|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53699) - || 2000 DB94|| 28 februari 2000 || LINEAR
|-
| (53700) - || 2000 DU94|| 28 februari 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten